Whitey Ford Sings the Blues — второй сольный альбом музыканта Everlast, вышедший в 1998 году, первый — после его ухода из группы House of Pain

Об альбоме 
Пластинка была выпущена спустя восемь лет после дебютного альбома музыканта Forever Everlasting и после того, как он перенёс инфаркт миокарда.

Альбом имел успех как в тиражах, так и у критиков, разойдясь тиражом более 3 миллиона экземпляров и получив положительные рецензии.

Список композиций 
 «The White Boy Is Back (Skit)» — 0:44
 «Money (Dollar Bill)» (Feat. Sadat X) — 3:16
 «Ends» (Feat. Bronx Style Bob) — 4:24
 «What It's Like» — 5:03
 «Get Down» — 3:59
 «Sen Dog (Skit)» — 0:15
 «Tired» — 2:22
 «Hot to Death» — 3:49
 «Painkillers» — 3:23
 «Prince Paul (Skit)» — 0:58
 «Praise the Lord» — 3:05
 «Today (Watch Me Shine)» (Feat. Bronx Style Bob) — 5:02
 «Guru (Skit)» — 0:17
 «Death Comes Callin'» — 4:16
 «Funky Beat» (Feat. Casual & Sadat X) — 4:04
 «The Letter» — 2:05
 «7 Years» — 4:05
 «Next Man» — 3:52

Альбомы Everlast
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Tommy Boy Records